Anatol bezeichnet:
 Anatol (Name), Personenname (mit Namensträgern)

 Anatol (Schauspiel), Schauspiel von Arthur Schnitzler
 Anatol (Comic), Comicserie von Raymond Macherot
 Orkan Anatol, Orkan
 Anatol (Teppich), kleinasiatischer Gebetsteppich

Siehe auch:

 Anatole, eine der Horen
 Anatoli
 Anatolios, Patriarch von Konstantinopel